Свиново́дство — отрасль животноводства, занимающаяся разведением домашних свиней. Получило наибольшее распространение в Восточной Азии (Китай 49,8 % мирового производства), Европе (25,6 % мирового производства), Америке (10,3 % мирового производства). Это направление животноводства отличается высокой требовательностью, высокой продуктивностью, высокой энергетической ценностью произведённой продукции и короткими сроками производства поголовья на убой. Развивается в районах с любыми климатическими условиями. Важнейшие ареалы свиноводства тяготеют к густонаселённым районам и промышленным центрам, к местам выращивания и переработки зерна, к предприятиям пищевой промышленности.

История свиноводства 
Люди стали заниматься разведением свиней в период первобытнообщинного строя. В 6-5 тысячелетии до н.э. свиноводство появляется у народов восточного Китая (Хоули, Хэмуду). В 3-м тысячелетии до н. э. родовые племена, жившие на территории бассейнов р. Днепра, Южного Буга и Днестра (трипольская культура), разводили свиней для получения мяса и сала; в развитых рабовладельческих государствах (Египте, Греции, Индии) разводили породы свиней. Известно свиноводство было в эпоху Бронзового века и в Юго-Восточной Азии (Фунгнгуен, 2 тыс. до н.э.). 

В конце XVI века Флетчер заметил, что «русские, смежные с ними (привыкнув к ежегодным их нападениям в летнее время), держат у себя очень мало скота, кроме свиней, которых татары не трогают и не угоняют, потому что они одной религии с турками и не употребляют в пищу свиного мяса»

Как Н. Я. Бичурин, так и Питер Добель отмечали высокий уровень свиноводства в Китае XIX века: «разводят свиней в большом количестве, потому что свинина и поросята составляют обыкновенную лакомую пищу городских жителей… Кроме варёного риса и воды, свиней ничем не кормят (я говорю о назначаемых на убой): их держат в стойлах, моют ежедневно, даже и по два раза в день, и выскребают начисто; сим сохраняются они в здоровье и скоро жиреют».

В странах Западной Европы ещё в эпоху феодализма было лишь примитивное свиноводство: свиньи большими стадами паслись в лесах, содержали их в простейших помещениях. Значительного развития свиноводство достигло в эпоху капитализма в связи с ростом городов и резко возросшим спросом на мясо и другие продукты животноводства.

Распространение 
Люди во всем мире содержат около полутора миллиардов свиней.

Страны лидеры по количеству свиней в 2019 году 

Самое большое количество свиней в 2019 году было зафиксировано в Китае – 550 млн голов, практически вполовину меньше свиней в Европейском Союзе – 268,5 млн голов. На третьей позиции оказались Соединенные Штаты Америки – 135,7 млн голов. Россия на 4 строчке рейтинга – 46,5 млн голов. В структуре популяции свиней в России 83,4% приходилось на сельскохозяйственные предприятия, 14,6% - на домашние хозяйства, 2,0% - на крестьянские хозяйства. Анализ долгосрочных тенденций показывает увеличение поголовья свиней за 5 лет на 27,7%, за 10 лет - на 36,1%

Почти половина мирового поголовья свиней (936,8 млн голов, 1997) приходится на страны Азии (Китай, Япония, Республика Корея, страны полуострова Индокитай), около 1/3 на страны Европы (ФРГ, Франция, Италия, Великобритания, Россия, Украина, Польша) и около 10 % на США. Из-за религиозных запретов свиноводство не получило развитие в мусульманских странах и Израиле.

Свиноводство в России 

На 1 января 2020 года поголовье свиней составило 25,2 млн голов. 

Производство мяса в убойном весе за 2019 год составило 10,8 миллиона тонн, из них свинина 3,85 миллиона тонн.  Россия достигла 100% самообеспеченности свининой. Дальнейший рост производства возможен в случае расширения географии экспорта для отечественных производителей. С 1 января 2020 г. вступили в силу новые правила ввоза свинины в Россию: вместо ранее существовавшей квоты на импорт введена пошлина в размере 25% на весь импорт свинины.

На конец 2011 года поголовье свиней в хозяйствах всех категорий составило 17,3 млн голов, что примерно соответствует уровню конца 1950-х годов. Максимальное поголовье (около 40 млн.) было достигнуто в конце 1980-х годов.

Свиноводство наиболее развито в районах с обширными пастбищами, вблизи крупных городов, в зонах развитого зернового хозяйства и картофелеводства.

В год жители России потребляют около 8 млн тонн мяса, в том числе более 2 млн т свинины. С 2005 по 2009 год агропромышленный сектор России увеличил количество поголовья с 7 млн до 14 млн голов. Свиноводство является отраслью сельского хозяйства с быстрой отдачей вложенных средств, поэтому в течение 2005—2006 годов ряд российских компаний объявили о значительных инвестициях в строительство крупных свинокомплексов.
В 2012 около 2,6 млн т свинины было произведено внутри страны, около 1,1 млн т импортировано. Таким образом, доля импорта в потреблении свинины составляла около 30 %.

В целом в период с 2006 по 2012 гг. увеличение потребления свинины в России составило 55,5 % в натуральном выражении.

По данным Института конъюнктуры аграрного рынка, в 2005 году лидером по поголовью свиней был Краснодарский край (950 000), второе место занимал Татарстан (около 600 000), третье — Омская область (примерно 500 000 голов свиней).

На региональном уровне уверенное лидерство в производстве свиней на убой принадлежит Белгородской области. За I кв. 2012 г. сельскохозяйственные организации этого региона произвели 26,0 % свинины от общероссийского объёма производства по этой категории хозяйств. В число крупнейших производителей свинины в секторе сельскохозяйственных предприятий также входят: Краснодарский край (4,6 %), Республика Татарстан (3,9 %) и Липецкая область (2,8 %). Ленинградская область по итогам 2011 г. обеспечила 1,6 % общероссийского выпуска свинины в секторе сельскохозяйственных предприятий.

Породы свиней 

Во всем мире насчитывается около ста пород свиней. По продуктивности все породы делятся на группы: 
 Мясные и мясо-беконные: Дюрок, Ландрас, Уржумская, Эстонская беконная, Донская мясная, Скороспелая мясная. 
 Мясо-сальные породы: Крупная белая, Пьетрен, Брейтовская, Ливенская, Кемеровская, Мангал, Муромская, Северокавказская, Литовская белая, Сибирская северная, Белорусская черно-пестрая, Латвийская белая, Семиреченская, Украинская степная белая.
 Сальные породы: Крупная черная, Украинская степная рябая, Миргородская.

Чтобы потомство было лучшим, породы стоит смешивать. В России более десятка пород свиней. Самая распространённая порода — крупная белая. В Сибири разводят кемеровскую породу. На свинокомплексах одного из крупнейших агропромышленных предприятий России — Сибирской Аграрной Группы выращивают свиней трех пород: Ландрас, Дюрок, Йоркшир.

В России самые распространённые породы свиней следующие:
 крупная белая (в России примерно 85 % поголовья);
 Йоркширская порода ;
 ландрас;
 дюрок;
 брейтовская;
 ливенская;
 миргородская;
 эстонская беконная;
 мангалица;
  вьетнамская;
 Кемеровская порода ;
 Северокавказская порода ;
 Уржумская порода ;
 Литовская белая порода .

Племенная база свиноводства России на начало 2019 года представлена 8 породами свиней, которые разводятся и совершенствуются в 61 племенном заводе и 58 племенных репродукторах 42 регионов РФ. В структуре племенной базы свиноводства поголовье свиноматок крупной белой породы составило 54,08%, по породам: йоркшир – 21,38%, ландрас – 16,47%, дюрок – 6,16%, на остальные разводимые породы свиней отечественной селекции приходится 1,91%.

Половозрастные группы свиней 
Различают следующие половозрастные группы (если хозяйство с законченным циклом производства):
 Хряки
 основные (от 18 месяцев и старше)
 проверяемые (с 12 до 18 месяцев) («проверяемые», потому что потомство проверяют в 2 или 4 месяца)
 для выявления самок в охоте хряки-пробники (как основные, так и проверяемые, выбракованные)
 ремонтные (с 4 до 10-12 месяцев) до 150 и более кг, до первой плодотворной случки (3-4 мес в товарных и 4-5 мес в племенных хозяйствах).
 Свиноматка
 Ремонтная свинка (с 4 месяцев до 8-9 месяцев, так как 6-7 месяц — начало охоты, примерно 3 охота и происходит оплодотворение) масса 120 и более кг до первого оплодотворения
 Проверяемая матка (с 8-9 месяцев, с оплодотворения до 2 месячных поросят)
 Основные матки (проверяемая, если соответствует норме) (с первого опороса и до конца использования) 2-3 года, 3-4 года.
По физиологическому состоянию одна и та же матка может быть:
 холостой (от отъёма до оплодотворения — 21 день)
 супоросной (от оплодотворения до опороса — 114—115 дней)
 подсосной (от опороса до отъема поросят)
Матки могут быть разовыми для получения только одного опороса. Используются при сезонно-туровой системе воспроизводства, при малой обеспеченности кормами.
 Поросята-сосуны — поросята, которые находятся под маткой. В мелких хозяйствах — до 2 месяцев.
 Поросята-отъемыши
 (от отъёма до постановки на откорм,
 перевода в ремонтные.
 Ремонтный молодняк (с 4 месяцев до 9 месяцев — свинки, хрячки с 4 до 10-12 месяцев)
 Откормочное поголовье
 молодняк (от отъема в зависимости от типа откорма)
 взрослые животные выбракованные (полусальные, сальные)

Термины 
 Свиноматка, или просто матка — самка, дающая приплод
 Опорос — рождение поросят
 Поросёнок — детёныш свиньи
 Хряк — самец, производитель
 Боров — кастрированный хряк
 Подсвинок — поросёнок в возрасте от 4 до 10 месяцев.

См. также 
 Свинокомплекс
 Свинарник (сооружение)
 Домашняя свинья

Примечания

Литература 
 
 Данкверт С. А. и др. Свиноводство стран мира в конце XX века: Справочно-учебное пособие. — М., 2004
 Бажов Г. М. и др. Справочник свиновода. — СПб., 2007
 Софья Инкижинова. Наплодили свиней // «Эксперт», № 17—18 (849), 29 апреля 2013.

Ссылки 

 Свинья, характеристика животного
 Лаборатория селекционно-технологических достижений в свиноводстве